Dane statystyczne o miastach w Polsce – dane statystyczne miast w Polsce. Na terenie Polski od 1 stycznia 2023 roku jest 979 miast.

Dane podano według stanu z 1 stycznia 2021 w odniesieniu do podziału administracyjnego z tego samego dnia na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, zawierającej dane o powierzchni, liczbie ludności i gęstości zaludnienia jednostek podziału terytorialnego Polski oraz jednostek nomenklatury NTS.

Tabela danych statystycznych miast w Polsce (2021) 
Wyróżniono pogrubieniem miasta będące siedzibami powiatów i dodatkowo kursywą stolice województw.

Zobacz też 
 miejscowości w Polsce pozbawione praw miejskich
 miasta w Polsce o największym wzroście i spadku ludności
 najstarsze miasta Polski
 nowe miasta w Polsce
 aglomeracje w Polsce
 dawne osiedla typu miejskiego w Polsce
 miasta w II Rzeczypospolitej
 dane statystyczne o gminach w Polsce

Uwagi

Przypisy 

 
Polska